– japoński biegacz narciarski, wicemistrz świata juniorów oraz kilkukrotny medalista igrzysk azjatyckich.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Keishin Yoshida pojawił się 26 grudnia 2002 roku w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Otoineppu, gdzie zajął 57. miejsce w biegu na 7,5 km techniką klasyczną. W lutym 2005 roku wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w Rovaniemi, gdzie zajął między drugie miejsce w biegu na 10 km stylem dowolnym oraz czwarte w sztafecie. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Kranju jego najlepszym wynikiem było piąte miejsce w biegu łączonym na 20 km. Trzykrotnie startował na mistrzostwach świata U-23, najlepsze wyniki osiągając na mistrzostwach świata młodzieżowców w Hinterzarten w 2010 roku, gdzie był czwarty zarówno w biegu na 15 km stylem klasycznym, jak i w biegu łączonym na 30 km. W Pucharze Świata zadebiutował 19 marca 2006 roku w Sapporo, zajmując 35. miejsce w biegu łączonym na 30 km. Pierwsze pucharowe punkty wywalczył 10 grudnia 2011 roku w Davos, gdzie na dystansie 30 km stylem dowolnym był dwudziesty. W klasyfikacji generalnej najlepiej wypał w sezonie 2011/2012, który ukończył na 89. pozycji. W 2011 roku brał udział w mistrzostwach świata w Oslo, gdzie był szósty w sztafecie, a indywidualnie zajął dwunaste miejsce w biegu na 15 km klasykiem. Dwunasty był także na dystansie 50 km techniką klasyczną podczas rozgrywanych w 2013 roku mistrzostw świata w Val di Fiemme. Ponadto Yoshida zdobył cztery medale na igrzyskach azjatyckich w Ałmaty: złote w biegu na 10 km klasykiem i 15 km stylem dowolnym, srebrny w sztafecie oraz brązowy na dystansie 30 km klasykiem.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Mistrzostwa świata juniorów

Igrzyska azjatyckie

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach 
Yoshida nigdy nie stał na podium zawodów PŚ.

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS

Przypisy 

Japońscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1987
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2009